Fleming steht für:
 Fleming (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 eine altertümliche Bezeichnung der Flamen
 Fleming, Dorf im Landkreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Frączki in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Fleming (Saskatchewan), Ort in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fleming (Colorado)
 Fleming (Georgia)
 Fleming (Indiana)
 Fleming (Kansas)
 Fleming (Kentucky)
 Fleming (Michigan)
 Fleming (Missouri)
 Fleming (New York)
 Fleming (Ohio)
 Fleming (West Virginia)
 Fleming Township (Aitkin County, Minnesota)
 Fleming Township (Pine County, Minnesota)

Geographische Objekte:
 Fleming-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Fleming Head, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Fleming Peaks, Gebirgsgruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Fleming Point, Landspitze der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Fleming Summit, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Fleming, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Haus Fleming
 Fleming + Wendeln
 Flemming
 Flemyng
 Flemig
 Fläming (Begriffsklärung)
 Flämig
 Vlaeminck